Cutler kan som auktorsförkortning betyda:

 Bruce Cutler
 David Frederick Cutler
 Edward B. Cutler
 Hugh Carson Cutler
 E.C. Cutler

Robotskapade auktorsförkortningar